Bruggbach ist ein Gewässername:

 Bruggbach (Mederbach), linker Zufluss des Mederbachs (zur Thur, zum Hochrhein) zwischen Trüllikon und Kleinandelfingen-Oerlingen, Bezirk Andelfingen, Kanton Zürich; ist Abfluss des Husemersees
 Bruggbach (Sissle), linker Zufluss der Sissle in Frick, Bezirk Laufenburg, Kanton Aargau

Siehe auch:
 Bruckbach